Meliores ("beteren") is de term waarmee Romeinse patriciërs en de rijkste burgers en boeren in de middeleeuwen zichzelf vereenzelvigden.
Meliores (Rome) 
Meliores (middeleeuwen)

Latijn